Marcel Pourbaix – chimico belga
 Diagramma di Pourbaix – diagramma usato in elettrochimica